Stanway (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Stanway (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire